Groby Zakrzewskie – zespół mogił ofiar drugiej wojny światowej na leśnym obszarze koło miejscowości Zakrzewo (gmina Dopiewo).

Historia 

Według dostępnych przekazów wiadomo, że w latach 1939–1945 odbywały się tutaj masowe egzekucje polskich obywateli. Ciała pochowane zostały w dołach tworzących zbiorowe mogiły. Pod koniec wojny Niemcy dokonali ekshumacji a następnie spalenia ciał pomordowanych. W celu zatarcia śladów doły zostały zasypane a w miejscu tym zasadzono młody las. W wyniku przeprowadzonych badań na tym terenie, po wojnie, wykopano tylko szczątki ludzkich kości oraz odnaleziono nieliczne miejsca, gdzie były zbiorowe mogiły. Na mogiły trafiono przypadkiem – w miejscach pochówku las zaczął się zapadać.

Dotąd nie udało się ustalić tożsamości i dokładnej liczby ofiar. Wnioskuje się, iż mogło to być od 6 do 8 tysięcy Polaków. Miejsce ich męczeńskiej śmierci upamiętnia zespół zbiorowych mogił.

Rozmieszczenie kwater 
Groby umieszczone są w trzech miejscach:
 mogiły księży (w południowej części kompleksu leśnego),
 kwatera główna z krzyżami i piaskowcową tablicą pamiątkową o treści: Miejsce uświęcone męczeńską krwią Polaków pomordowanych przez hitlerowców w latach okupacji 1939–1945. Poszczególne masowe mogiły pozostają pod opieką młodzieży z okolicznych szkół,
 mogiły studentów – najbliżej Zakrzewa. Nad grobem pomnik autorstwa Ryszarda Skupina z 1971 z cytatami z wierszy Władysława Broniewskiego: Trzeba umieć umierać pięknie / Patrzeć w lufy wzniesione śmiało / aż się podłe zadziwi i zlęknie / aż umilknie łoskot wystarzałów oraz Polska – to robić / Polska – to żyć / Pracując w trudzie i znoju / Polska potrafi dobrze się bić / lecz Polska pragnie pokoju. Osobny napis głosi: W tych lasach okupant hitlerowski dokonał masowych egzekucji polskich obywateli, a w tym licznej grupy studentów Uniwersytetu Poznańskiego.

Oprócz powyższego, przy leśniczówce w Zakrzewie wystawiono głaz pamiątkowy o treści: Przechodniu! Powiedz Polakom, że w tych lasach Zakrzewa i Palędzia, hitlerowscy okupanci zamordowali i spalili tysiące Polaków.

Turystyka 
Miejsca kaźni łączy żółty szlak pieszy na odcinku z Dąbrówki do Zakrzewa, a także szlak rowerowy (częściowo). Na trasie postawiono tablice informacyjne.

Bibliografia 
 praca zbiorowa, Słownik krajoznawczy Wielkopolski, PWN, 1992, s.313, 
 Powiat poznański – mapa turystyczna, 1:90.000, TopMapa, Poznań, 2009, 
 opisy na tablicach informacyjnych i pomnikach in situ

Obiekty sakralne w gminie Dopiewo
Zbrodnie niemieckie w Kraju Warty
Cmentarze w województwie wielkopolskim
Groby